Николай Пивоваров:
 Пивоваров, Николай Буинович (1912—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пивоваров, Николай Дмитриевич (род. 1931) — советский и российский горный инженер, полный кавалер Ордена Трудовой Славы.
 Пивоваров, Николай Иванович (1921—1995) — полный кавалер ордена Славы.